5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, также известный как «Московский договор».

Ниже приведена хронологическая таблица ядерных испытаний, проведённых Советским Союзом в период от начала ядерной программы и до подписания этого договора (то есть с 1949 по 1962 год). Хронология основана на открытых данных.
Дальнейшие испытания с 1964 по 1990 год были подземными.

Хронология

См. также 
 Хронология ядерных испытаний СССР (1964—1990)
 Создание советской атомной бомбы

Ссылки 

 

Ядерное оружие
Ядерные испытания в СССР
Хронологии СССР